Iide (Estland), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa
 Iide (Japan), een gemeente in de Japanse prefectuur Yamagata